Альфред Неокль Эннекен (, в старых русских источниках Геннекен; ,  — , Эпине-сюр-Сен, Сен-Сен-Дени) — французско-бельгийский . Внук художника Филиппа Огюста Геннекена. Отец драматурга Мориса Геннекена.

Биография 
Окончил горную школу в Льеже. Работая на Бельгийской железной дороге, страстно увлекался драматургией и написал несколько пьес под псевдонимами Альфред Дебрун и Альфред Лебрун. На рубеже 1860—1870-х гг. перебрался в Париж, где занимался организацией трамвайного движения. В 1875 году отказался от инженерной карьеры, чтобы полностью посвятить себя драматургии.

Специализировался в жанре драматического фарса с исключительно изощрённой интригой и комбинацией сюжетных поворотов. Особенный успех выпал на долю его комедий «Три шляпы» (; 1871), «Процесс Ворадьё» (; 1875) и «Розовые домино» (), две последние в соавторстве с Альфредом Делакуром. Современники называли такие пьесы эннекинадами ().

Вместе с Альбером Милло написал, специально для Анны Жюдик, либретто: «Niniche», «Lili», «la Femme à papa».

Злоупотреблял спиртными напитками. Последний год жизни провёл в доме для престарелых в Сен-Манде.

Несколько его комедий были экранизированы во Франции, Италии, Австро-Венгрии и Германии, в том числе: «Bébé» и «La Femme à papa» (1914), «Lili» и «Niniche» (1918), «Treno di piacere» (1924), «Opernball»
(1939 и 1956).

Примечания

Ссылки 
 
 Произведения А. Эннекена

Драматурги Франции XIX века
Либреттисты Франции XIX века
Умершие в Эпине-сюр-Сен